Addy est un patronyme porté notamment par :

 Bell Ribeiro-Addy (1985-), femme politique britannique ;
 David Addy (1990-), footballeur ghanéen ;
 Esi Sutherland-Addy, académicienne, écrivaine, pédagogue et militante des droits de l'homme ghanéenne ;
 Jangy Addy (1985-), athlète du Liberia (précédemment américain), spécialiste du décathlon ;
 Lee Addy (1990-), footballeur international ghanéen ;
 Marian Ewurama Addy (1942-2014), biochimiste ghanéenne ;
 Mark Addy (1964-), acteur britannique ;
 Meghan Addy (1978-), athlète américaine, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Mercy Addy (1964-), athlète ghanéenne ;
 Robert Addy (1845-1910), joueur de baseball américain ;
 Robert Addy (1941-), coureur cycliste britannique ;
 Ted Addy (1904-1971), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Wesley Addy (1913-1996), acteur américain.

Toponymie 
 Addy (Washington)